Die Internazionali BNL d’Italia 2017 der Damen waren ein Tennisturnier in der italienischen Hauptstadt Rom. Das Sandplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 15. bis 21. Mai 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2017/Damen fand vom 13. bis 14. Mai 2017 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Rom